Børsting ist der Familienname folgender Personen:

 Frederik Børsting (* 1995), dänischer Fußballspieler 
 Harald Børsting (* 1952), dänischer Gewerkschaftsfunktionär